Полезине () — имя собственное; распространено в виде топонимов. 

 Полезине (регион) (ит.) — историко-географический регион на севере Аппенинского полуострова, примерно соответствует современной провинции Ровиго.
 Ариано-нель-Полезине — город в Италии, расположен в регионе Венето, подчинён административному центру Ровиго.
 Аркуа-Полезине — город в Италии, расположен в регионе Венето, подчинён административному центру Ровиго.
 Бадия-Полезине — коммуна в Италии, располагается в регионе Венето, подчиняется административному центру Ровиго.
 Полезине-Парменсе — коммуна в Италии, располагается в регионе Эмилия-Романья, подчиняется административному центру Парма.
 Понтеккьо-Полезине — коммуна в Италии, располагается в регионе Венето, подчиняется административному центру Ровиго.
 Фрассинелле-Полезине — коммуна в Италии, располагается в регионе Венето, подчиняется административному центру Ровиго.
 Фратта-Полезине — коммуна в Италии, в регионе Венето, подчиняется административному центру Ровиго.